Петеморо има више значења:

 Петеморо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Петеморо, Сентро Рекреативо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику